Minnie est un prénom féminin. Dans le monde anglo-saxon, cela peut être le diminutif (plus précisément un hypocoristique) de nombreux prénoms dont , Winifred, , , Clementine ou ...etc.

La plus célèbre des "Minnie" est Minnie Mouse, personnage de fiction de The Walt Disney Company
  Filmographie de Minnie Mouse

Patronyme 
 Memphis Minnie (1897 - 1973), guitariste et chanteuse de blues américaine

Prénom féminin 
 Minnie Driver (née en 1970), actrice et chanteuse-compositrice britannique 
 , (1881 - 1938), chanteuse mezzo-soprano.
  (1869 - 1947), journaliste américaine
  (1864 ou 1865 - 1929), la mère et la manager des Marx Brothers
 Minnie Pearl (1912 - 1996), comédienne et chanteuse de musique country
 Minnie Pwerle (morte en 2006), artiste aborigène australienne
 Minnie Riperton (1947 - 1979), chanteuse américaine de musique soul
 , (1875 - 1974), actrice américaine ayant joué en Australie
 Minnie Vautrin (1886 - 1941), missionnaire américaine en Chine

Prénom masculin 
 Minnie Miñoso (1925 - 2015), joueur cubain de baseball qui a joué en Amérique du Nord

Musique 
 Minnie the Moocher (1931), chanson de Cab Calloway.

Film 
 1922, , film muet
 1971, Minnie et Moskowitz, film

Toponyme 
  est le nom de 3 îles, 
aux États-Unis 
 Dans le Connecticut, sur le lac Garner, voir 
 Maryland)
 au Canada : sur la Côte de Colombie-Britannique)

 , une localité (plus précisément un township des États-Unis (Comté de Beltrami, Minnesota)

Divers 
 Minnie the Minx (Minnie la friponne), bande dessinée britannique de 1953 à 1918

Articles connexes 
Paronymie : 

en:Minnie